Бембибре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 62,69 км². Население — 10097 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 380 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Bembibre Digital
 Página no oficial
 Blog del municipio
 Mapa basado en satélites y geografía local

Муниципалитеты Леона